Mužská dvouhra National Bank Open 2021 probíhala v první polovině srpna 2021. Do singlové soutěže torontského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Z kvalifikace se probojovalo šest tenistů a dva jako tzv. šťastní poražení. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Dvojnásobným obhájcem titulu z let 2019 a 2018 byl Španěl Rafael Nadal, který z turnaje po jeho začátku odstoupil kvůli problémům s levým chodidlem.

Vítězem se stal nejvýše nasazený hráč Daniil Medveděv z Ruska, jenž ve finále zdolal nenasazeného Američana Reillyho Opelku po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. V probíhající sezóně si připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo dvanáctý singlový titul na okruhu ATP Tour a čtvrtý ze sérii Masters. Stal se tak prvním ruským vítězem na Canada Masters od roku 2000, kdy v Toronto zvítězil Marat Safin. Opelka odehrál své premiérové finále turnaje série Masters.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

National Bank Open 2021